Сокращение ШГУ может означать:
 Швейцарское гражданское уложение, или Швейцарский гражданский кодекс, или Гражданский кодекс Швейцарии — законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере частного права на территории Швейцарии; принят во многом под влиянием Германского гражданского уложения.
 Ширакский государственный университет — высшее учебное заведение в городе Гюмри, Армения.
 Штатное головное устройство (в автомобиле) — компонент, обеспечивающий единый интерфейс управления для различных компонентов медиасистемы, а также зачастую и для других систем автомобиля.